Йоже Сной (, , Марибор — 7 октября 2021) — словенский поэт и прозаик.

Биография 
Из богатой и влиятельной словенской семьи, его дядя был крупным функционером Словенской народной партии, министром в правительстве Королевства Югославия. В 1941 семья бежала от нацистов к родственникам матери в Нижнюю Крайну, в тот период принадлежавшую Италии, затем, напротив, спасалась в Любляне от коммунистически настроенных партизан Крайны. В 1947 его дядя был приговорен к 20 годам заключения за организацию либерально-демократической оппозиции Тито и его режиму.

В 1960 Йоже Сной закончил отделение славянской филологии Люблянского университета. Работал в газете Труд (1961—1971), затем до 1993 — в Государственном издательстве Словении.

Живет в Любляне.

Творчество 
Вместе с Дане Зайцем, Марьяном Рожанцем и др. составил литературное поколение, сложившееся под воздействием модернистской поэтики Эдварда Коцбека и противопоставившее себя канону соцреализма. Коммунистический литературный истеблишмент критиковал творчество Сноя и его единомышленников как декадентское и нигилистическое.

Автор многих книг для детей.

Избранные произведения 

 1963 — Стоглазая мельница/ Mlin stooki, стихи
 1966 — Дама с ментолом/ Gospa z mentolom, новеллы
 1968 — Конница словенских гоплитов/ Konjenica slovenskih hoplitov, стихи
 1969 — Barabakos in kosi, повесть
 1969 — Коридор/ Hodnik, роман
 1971 — Lajna drajna, стихи
 1971 — Негатив Гойко Мрича/ Negativ Gojka Mrča, роман
 1973 — Баллады для голоса и трещоток/ Balade za glas in raglje, стихи
 1973 — Stop za pesmico, стихи
 1976 — Стихи для девочек/ Pesmi za punčke
 1978 — Hišica brez napisa, повесть
 1978 — Йосип Мурн, монография
 1978 — Иосиф, или Рано обнаруженный рак сердца/ Jožef ali Zgodnje odkrivanje srčnega raka, роман
 1978 — Стихотворения/ Pesmi
 1982 — Висельный холм/ Gavžen hrib, автобиографический роман о военном детстве
 1983 — Sanjska miška, сказка
 1983 — Srečni ščurek, повести
 1983 — Элегии по отцу и отчизне/ Žalostinke za očetom in očetnjavo, стихи
 1984 — Стихи для девочек и мальчиков/ Pesmi za punčke in pobe
 1985 — Domen Brezdomi in deklica Brezimena, роман-сказка
 1986 — Fuga v križu, роман
 1987 — Pravljica o vodni kapljici, сказка
 1987 — Убитая земля/ Ubijanje zemlje, эссе
 1987 — Zarika iz zarje , сказка
 1988 — Gabrijel in Mihael, драма
 1988 — Škorček norček, повесть
 1989 — Palčki so! Za vse tiste, ki še hodijo s plišastimi medvedki spat
 1990 — Čudenja in zrenja
 1990 — Заколдованный дом/ Zakleta hiška, повесть
 1991 — Парадокс Хандке/ Handkejev paradoks: P.H. in mit slovenstva v njegovem pripovednem pesništvu, эссе
 1991 — Утро мира/ Jutro sveta, сказки
 1993 — Гадая о Боге/ Bajanja o Bogu, повести
 1993 — Духовные стихи/ Duhovne pesmi, стихи
 1993 — Между словом и Богом/ Med besedo in Bogom, эссе
 1997 — Хижина Ноя/ Noetova bajta, маленький роман
 1997 — Через сад и по равнине, через год и через день/ Skozi vrt in čez plan skozi leto in dan, стихи
 1999 — Метаморфозы страха/ Metamorfoza groze, эссе
 2000 — Господин Пепи/ Gospod Pepi ali zgodnje iskanje imena, роман
 2004 — Картины внутренней жизни/ Poslikava notranjščine: (al fresco), стихи
 2005 — Название рассказа/ Ime zgodbe: (varianta in variacije): eseji in zapisi, эссе и записки
 2006 — Дама и полицейский/ Gospa in policaj ali Pozen obračun s slovensko žalostjo, роман
 2008 — Вехи нигдейи/ Kažipot brezpotij, стихи
 2009 — Убить змия/ Ubijanje kače ali Zapoznela sporočila o Gadu, роман
 2012 — Балканский сбор/ Balkan sobranie, роман (в печати)

Признание 
Лауреат крупнейших литературных наград страны: премий Левстика (1969 и 1976, за детскую литературу), Грума (1987), Рожанца (1994), Енко (2004), Вероники (2009), Прешерна за жизненное достижение (2012).

Ссылки 
 Официальный сайт,

Писатели Словении
Поэты Словении
Эссеисты Словении
Журналисты по алфавиту
Журналисты Словении
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Словении
Детские поэты
Эссеисты по алфавиту
Лауреаты премии Прешерна